David Bowie puede referirse a:

David Bowie, cantante y músico inglés
David Bowie (álbum), el álbum debut de David Bowie de 1967
Nombre común de la araña Heteropoda davidbowie